Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2011 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 9 по 18 января 2011 года в Мехико, Мексика. Команды, занявшие первое и второе места, получили право играть во втором дивизионе чемпионата мира 2012 года.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 7 национальных команд — три из Европы, две из Азии, по одной из Северной Америке и Океании. Сборные Мексики и Сербии пришли из второго дивизиона, остальные — с прошлого турнира третьего дивизиона.

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC-6).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Арсений Ранкович
 Защитник:  Мануэль Эскандон
 Нападающий:  Шеркан Гюмюс

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Кристиан Радованов
  Эктор Карреро
  Ан Чол Ёк
  Майкл Эттвелл
  Алекса Лукович
  Шен Ен-Лин
  Шеркан Гюмюс

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Январь 2011 года
Спорт в Мексике в 2011 году
М*3
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Мексике